Каляпин — русская фамилия.

Известные носители 
 Каляпин, Андрей Вячеславович (1979—1999) — Герой Российской Федерации.
 Каляпин, Евгений С. (род. 1936) — советский футболист.
 Каляпин, Игорь Александрович (род. 1967) — российский общественный деятель.